Okręty US Navy o nazwie USS  "Ashland", pochodzącej od miejsca zamieszkania Henry`ego Claya:
 Pierwszy "Ashland" (LSD-1) był okrętem głównym okrętów desantowych typu Ashland  zwodowanym w 1942 i wycofanym ze służby w 1969.
 Drugi "Ashland" (LSD-48) był okrętem desantowym typu Whidbey Island zwodowanym w 1989 i będącym nadal w służbie w 2006 roku.

Ashland